Bendz er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Carl Ludvig Bendz
 Henrik Carl Bang Bendz
 Jacob Christian Bendz
 Wilhelm Ferdinand Bendz

Efternavne